Кубок наций Персидского залива по футболу 2007 года — 18-й розыгрыш Кубка наций. Турнир проходил с 17 по 30 января в Объединённых Арабских Эмиратах.

Схема проведения 
Восемь команд были поделены на две группы. В каждой группе команды играли по однокруговой системе друг с другом. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира. Матч за третье место не проводился.

Участники 
В турнире принимало участие 8 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Стадионы 
Игры Кубка Персидского залива 2004 проходили на трёх стадионах.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Финал

Итог

Бомбардиры 
5 мячей:
  Исмаил Матар

3 мяча:
  Яссир аль-Кахтани

2 мяча:

  Ала Хубаил
  Хавар Мулла Мохаммед

  Бадер аль-Мутава

  Имад аль-Хосни

1 мяч:

  Абдулла аль-Марзуки
  Талаль Юсеф
  Али аль-Амки
  Ала аль-Саси
  Мухаммед Салех
  Халфан Ибрахим

  Али Нассер
  Фахад аль-Рашиди
  Фахад аль-Фахд
  Башир Саид
  Мухаммед Омар
  Фейсал Халиль

  Ахмед аль-Бусафи
  Султан аль-Туки
  Фузи Башир
  Бадер Мубарак
  Хашим Салех
  Малик Муат

Интересные факты 
 Мяч, забитый Яссиром аль-Кахтани с пенальти на 25-й минуте матча Саудовская Аравия — Бахрейн, стал сотым пропущенным сборной Бахрейна в рамках Кубков наций Персидского залива.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2007
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2007 году
Январь 2007 года